Разгром Сент-Клэра (}, также известный как Битва на реке Уобаш, Битва тысячи убитых и Поражение Сент-Клера — сражение между войсками США и Западной индейской конфедерации 4 ноября 1791 года на Северо-западной территории. Это сражение, являвшееся частью Северо-западной индейской войны 1785—1795 годов, стало крупнейшей победой индейцев и, соответственно, крупнейшим поражением армии США в Индейских войнах.

Индейцев в этой войне возглавляли майами Маленькая Черепаха, шауни Синяя Куртка и делавар Баконгахелас. Их силы насчитывали более 1000 воинов, включая большое количество потаватоми из Восточного Мичигана и Сент-Джозефа. Им противостояли более 1000 американцев под командованием генерала Артура Сент-Клэра, который проявил себя достойным военачальником во время Войны за независимость. Победа индейской конфедерации в этой битве была абсолютной. По соотношению потерь к количеству сражавшихся, это было самое тяжелое поражение, которое когда-либо терпели американские войска — из тысячи офицеров и солдат, вступивших в битву под командованием Сент-Клэра, только 48 вернулись невредимыми. После сражения президент Вашингтон заставил Сент-Клэра уйти со своего поста, а конгресс инициировал первое в истории страны расследование действий исполнительной власти.

Исторический фон 
Парижский мир 1783 года, завершивший Войну за независимость (в которой индейские племена в большинстве поддерживали британцев и, в результате, оказались проигравшей стороной) распространил суверенитет Соединенных Штатов на все земли к востоку от Миссисипи и югу от Великих Озёр. Индейские племена Старого Северо-Запада, однако, не присоединились к этому договору и многие из них, в особенности такие лидеры, как Маленькая Черепаха и Синяя Куртка, отказывались признать американские претензии на земли к северо-западу от реки Огайо. Во второй половине 1780-х годов белые поселенцы в Кентукки и путешествующие по реке потеряли около 1500 человек в ходе продолжающихся боевых действий. В ответ на непрекращающееся кровопролитие, президент Вашингтон и его военный министр Генри Нокс решили применить военную силу для усмирения региона.

Отряд численностью 1453 человека (320 регулярных солдат Первого Американского полка и 1133 ополченца) под командованием бригадного генерала Джозайи Хармара выступил на север из форта Вашингтон на реке Огайо 7 октября 1790 года. 22 октября, в районе нынешнего Форт-Уэйна в Индиане, Хармар выделил лишь 400 своих людей под командованием полковника Джона Хардина для атаки против 1100 индейских воинов. Когда посланец проинформировал Хармара (по слухам, уже пьяного) о численности вражеских сил, тот отказался прийти на помощь Хардину. Если бы он подкрепил Хардина остальными 800—900 бойцами, индейский отряд мог быть разгромлен. Вместо этого, Хармар построил свой отряд в оборонительное каре и не двигался с места. Хардин, ожидавший прихода подкреплений, вел бой в течение 3 часов, после чего вернулся к основным силам и Хармар приказал отступать назад в форт Вашингтон.

Из отряда Хардина 129 человек (14 офицеров и 115 солдат) были убиты и 94 ранены, общие потери составили 223 человека. Предположительно общие потери индейцев убитыми и ранеными составили от 120 до 150 человек. После этого президент Вашингтон приказал генералу Артуру Сент-Клэру, который являлся одновременно губернатором Северо-Западной территории и генерал-майором американской армии, предпринять энергичные действия летом 1791 года. Конгресс согласился на формирование второго регулярного полка на срок шесть месяцев, однако, вскоре он уменьшил солдатскую плату. Деморализованный Первый полк вскоре сократился до 299 солдат, в то время, как вновь созданный Второй полк был обеспечен рекрутами только наполовину от своей штатной численности. Сент-Клэр усилил свою армию кентуккийским ополчением — 5 батальонов призванных на шесть месяцев.

Начало кампании 
В то время, как Вашингтон категорически требовал, чтобы Сент-Клэр двинулся на север в летние месяцы, многочисленные проблемы со снабжением и снаряжением значительно замедлили его приготовления в форте Вашингтон (нынешний Цинциннати). Новобранцы были плохо обученными и недисциплинированными, запасы продовольствия — плохого качества, а лошади — малочисленными и негодными. Из-за этого экспедицию не удалось начать раньше октября 1791 года. Создавая по пути посты снабжения, армия двигалась к селению Кекионга, столице племени майами, находившемуся в районе современного города Форт-Уэйн в Индиане.

Армия Сент-Клэра состояла из 600 регулярных солдат, 800 временных призывников и 600 ополченцев, общая её численность доходила до 2000 человек. Убыль от дезертирства была очень велика и к моменту выступления армии в поход в ней насчитывалось около 1486 бойцов, а также 200—250 гражданских лиц (жены, дети, прачки и проститутки). Продвижение было очень медленным, постоянно ощущались проблемы с дисциплиной. Сент-Клэру, страдавшему от подагры, с трудом удавалось поддерживать порядок, особенно среди ополченцев и новобранцев. Индейцы постоянно следовали за его отрядом и периодически происходили перестрелки.

К исходу 2 ноября, вследствие дезертирства и болезней, отряд Сент-Клэра уменьшился до 1120 человек, включая гражданских лиц. Под его командованием оставалось 52 офицера и 868 солдат и ополченцев. Войска расположились лагерем на возвышенном лугу, но не сооружали никаких укреплений, даже когда индейцы показались из леса. В то время, как Сент-Клэр продолжал терять солдат, индейская Западная конфедерация быстро наращивала силы. Баконгахелас привел 480 человек вдобавок к 700 воинам Маленькой Черепахи и Синей Куртки, в результате чего их силы увеличились до более, чем тысячи воинов, включая большое число потаватоми из Восточного Мичигана и Сент-Джозефа.

Битва 
На рассвете 4 ноября войска Сент-Клэра стояли лагерем в районе современной деревни Форт-Рикавери (Огайо) в верховьях реки Уобаш. Войска индейцев, состоящие из примерно 1000 воинов, под командованием Маленькой Черепахи и Синей Куртки, ждали в лесу, пока американцы складывали ружья в козлы и готовились к своей утренней трапезе. Затем они атаковали — стремительно и внезапно.

Маленькая Черепаха возглавил первую атаку на ополченцев, которые, побросав оружие, бежали через ручей. Регулярные солдаты немедленно бросились к своим мушкетам, построились в линии и дали залп по индейцам, заставив их отступить. Маленькая Черепаха ответил фланговой атакой и постепенно окружал их. Между тем, артиллерия Сент-Клэра стояла на соседнем утесе. При попытке выйти на огневую позицию, орудийные команды несли большие потери и были вынуждены бросить свои пушки.

Полковник Уильям Дарк приказал своему батальону примкнуть штыки и атаковать индейские позиции. Воины Маленькой Черепахи уступили им дорогу и, прячась за деревьями, окружили и уничтожили батальон Дарка. Штыковая атака повторялась несколько раз с тем же успехом и, в конце концов, американские войска пришли в полный беспорядок. Под Сент-Клэром были убиты три лошади, когда он пытался сплотить своих людей.

После трёх часов боя, Сент-Клэр собрал оставшихся офицеров и, ввиду угрозы полного уничтожения отряда, решил в последний раз попытаться штыковой атакой вырваться из окружения. Боеприпасы и раненные были оставлены в лагере. Как и раньше, воины Маленькой Черепахи не стали отбивать штыковую атаку, но в этот раз американцы бежали к форту Джефферсон. Индейцы преследовали их на протяжении трёх миль, а затем прекратили погоню и вернулись, чтобы разграбить лагерь. Точное количество раненых, остававшихся в лагере, неизвестно, но рассказывали, что пыточные костры пылали не один день.

В процентном отношении это были самые высокие потери, когда-либо понесенные подразделением армии США. Среди погибших был и заместитель Сент-Клэра. Из 52 офицеров 39 были убиты и 7 ранены, то есть потери составили около 88 %. Общие потери американских военных составили 97,4 %: 632 из 920 были убиты и 264 ранены. Практически все из 200 гражданских лиц были перебиты. Таким образом, общее число погибших американцев составляет 832 человека. За день армия США уменьшилась почти на четверть. Лишь 24 из 920 офицеров и солдат удалось остаться невредимыми. Индейские потери составили около 61 человека, из которых как минимум 21 погиб.

Количество погибших американских солдат более, чем втрое превышает число убитых солдат Кастера в битве при Литтл-Бигхорн. На следующий день остатки отряда прибыли в ближайший форпост США — форт Джефферсон (тогда — форт Гамильтон), а оттуда вернулись в форт Вашингтон.

Последствия 
Президент Вашингтон давал званный обед в Филадельфии, когда его вызвали из-за стола и сообщили о военной катастрофе. Вашингтон вернулся и закончил свой обед. Он дал волю гневу лишь тогда, когда гости ушли. В январе 1792 года Сент-Клэр прибыл в Филадельфию, чтобы отчитаться о своих действиях. Обвиняя интенданта и военное министерство, генерал хотел предстать перед военным трибуналом, чтобы оправдаться, и планировал подать в отставку после завершения разбирательства. Вашингтон, однако, отказал ему в трибунале и добился немедленной отставки Сент-Клэра.

Палата Представителей, между тем, начала собственное расследование катастрофы. Это было первое расследование, предпринятое Конгрессом, равно, как и первое расследование действий исполнительной власти. В рамках этого разбирательства, созданный Палатой следственный комитет изучал документы Военного министерства. Нокс довел эту ситуацию до сведения Вашингтона и, поскольку это был серьёзный вопрос распределения полномочий между органами власти, президент созвал глав всех ведомств (Нокс, госсекретарь Томас Джефферсон, министр финансов Александр Гамильтон, генеральный прокурор Эдмунд Рэндольф). Это было одно из первых их совместных совещаний, положивших начало Кабинету США.

На этом и последующих совещаниях, президент и его советники пришли к принципиальному решению, что исполнительная власть должна запретить обнародование любых документов и материалов, которые ради общественного блага должны сохраняться в тайне. Это наиболее раннее проявление доктрины «привилегии исполнительной власти», которая позднее стала основой для разрешения вопроса о полномочиях ветвей власти при расследованиях, таких, как обвинение Аарона Бёрра в государственной измене, Уотергейт, сделка Иран-контрас, и в процессе импичмента президенту Клинтону. В конце концов, Вашингтон все-таки разрешил предоставить комитету копии необходимых документов.

Итоговый доклад комитета был, в целом, благоприятен для Сент-Клэра, отмечая, что Нокс, главный интендант Самюэль Ходждон и другие должностные лица военного министерства плохо обеспечили экспедицию Сент-Клэра людьми, снаряжением и припасами. Однако, Конгресс проголосовал против рассмотрения замечаний комитета и не утвердил итоговый доклад. Сент-Клэр выразил недовольство тем, что его репутация не была официально очищена.

В марте 1792 года Конгресс проголосовал за формирование дополнительных полков регулярной армии. В мае он выпустил Акты об ополчении, которые устанавливали стандарты для ополчений штатов и давали президенту полномочия созывать ополчение. Президент Вашингтон впоследствии использовал это право при подавлении «восстания из-за виски» в 1794 году. В том же 1794 году вновь сформированный Легион Соединенных Штатов, под командованием генерал-майора «Сумасшедшего Энтони» Уэйна, построил форт Рикавери на месте разгрома Сент-Клэра и защитил его от нападения индейцев. Последовавшая за этим победа легиона в битве при Фоллен Тимберс и Гринвильский мир 1795 года завершили Северо-западную индейскую войну.

Примечания

Литература 
 

Сражения по алфавиту
Сражения в США
Северо-западная индейская война
События 4 ноября
Сражения 1791 года
Президентство Джорджа Вашингтона